Макма́нус, Макме́йнус () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Макманус, Алан (род. 1971) — игрок в снукер.
 Макманус, Артур (1889—1927) — деятель рабочего движения Великобритании.
 Макманус, Джеймс Эдвард (1900—1976) — прелат Римско-католической церкви, 3-й епископ Понсе, 9-й титулярный епископ Бенды.
 Макманус, Джим — английский актёр.
 Макманус, Майкл (род. 1962) — канадский актёр театра, кино и телевидения.
 Макманус, Михаэлла (род. 1983) — американская актриса.
 Макманус, Сара (род. 1991) — шведская кёрлингистка.
 Макманус, Стивен (род. 1982) — футболист.

См. также 
 Элвис Костелло или Де́клан Па́трик Макма́нус — британский певец и композитор, оказавший большое влияние на развитие современной поп-музыки.

Примечания